Рамено — название населённых пунктов в России:

 Рамено — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Рамено — село в Сызранском районе Самарской области.